Вслед за своим учителем Перуджино художник Рафаэль Санти (1483—1520) создал развёрнутую галерею образов Марии с младенцем, которые отличаются большим разнообразием композиционных приёмов и психологических настроений.

Ранние мадонны Рафаэля следуют известным образцам умбрийской живописи кватроченто. Идиллические образы не лишены скованности, суховатости, иератичности. Взаимодействие фигур на Мадоннах флорентийского периода более непосредственно. Для них свойственны сложные пейзажные фоны. На первый план выступают универсальные переживания материнства — чувство тревоги и одновременно гордости Марии за судьбу Сына. Эта прелесть материнства — основной эмоциональный акцент в Мадоннах, выполненных после переезда художника в Рим. Абсолютной вершиной считается «Сикстинская мадонна» (1512-1513), где гармонично сплетены воедино торжествующий восторг с ощущением пробуждающейся тревоги.

В более поздних работах, выполненных в Риме совместно с Джулио Романо и другими учениками, художник увлекается усложнёнными позами и жестами, его краски мерцают в полумраке, пропорции фигур удлиняются — налицо все признаки маньеризма.

Созданные в Урбино и Перудже

Созданные во Флоренции

Созданные в Риме

Поздние «мадонны» из мастерской Рафаэля

Литература 
 

 
Рафаэль2